Войнеску () — село в Хынчештском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
С 10.09.1946 по 31.01.1991 село называлось Победа.

География 
Село расположено в 5 км к востоку от реки Прут, по которой проходит граница между Молдавией и Румынией. Неподалёку расположено село Минджир и граница Хынчештского и Леовского районов. Высота населённого пункта - 38 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Войнеску проживает 2762 человека (1413 мужчины, 1349 женщин).

Этнический состав села:

Экономика 
Село состоит из 834 хозяйств. В Войнеску работают 10 магазинов, школа, два детских сада, две библиотеки, почтовое отделение и стадион.

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района